Escoba blanca puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cistus salviifolius.
 el nombre común de la planta Cytisus multiflorus.
 el nombre común de la planta '''''Genista florida